

Toponymie 

 Aigueperse, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Aigueperse, commune française du Rhône ;
 château d'Aigueperse, dans la commune française Saint-Paul (Haute-Vienne) ;
 canton d'Aigueperse, division administrative française, située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne.

Patronyme 

 Antoine Jean Baptiste d'Aigueperse (1767-1861), homme de lettres et archéologie lyonnais ;
 Henri Aigueperse, secrétaire général de 1945 à 1952 du Syndicat national des instituteurs ;
 Mathilde Aigueperse (1854-1924), autrice de romans ;
 Pierre-Dominique Aigueperse (1946-), général français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France